Авл Лициний Нерва Силиан ():
 Авл Лициний Нерва Силиан — консул 7 года.
 Авл Лициний Нерва Силиан — консул 65 года, внук предыдущего.